Милославський — російське прізвище. Відомі носії:
 Черноп'ятов Віктор Ілліч (1857—1935) — російський та радянський громадський діяч, археограф, генеалог, діловод, колезький радник та мировий суддя.
 Черноп'ятов Георгій Володимирович (1911—1945) — Герой Радянського Союзу.
 Черноп'ятов Ілля Микитович (1822—1879) — російський вчений-зоотехнік. Професор Петровської академії. Дійсний статський радник.